Леонід Слуцький:
 Слуцький Леонід Вікторович (. 1971) — російський футбольний тренер.
 Слуцький Леонід Едуардович (. 1968) — російський політик.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок